Koller István, nagymányai (1850–1914) földbirtokos, politikus, a Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt nagykanizsai szervezetének elnöke.
 Koller István, nagymányai (1883–1951) az előbbi fia, jogász, főszolgabíró, földbirtokos.
 Koller István (1930–2019) úszóedző, a mozgáskorlátozott sportolók versenyeinek szervezője és rendezője.

Jegyzetek